Briteiros pode ser:

 São Salvador de Briteiros - freguesia no concelho de Guimarães, Portugal
 Santa Leocádia de Briteiros - freguesia no concelho de Guimarães, Portugal
 Santo Estêvão de Briteiros - freguesia no concelho de Guimarães, Portugal

Você pode também estar à procura da:

 Citânia de Briteiros - um dos mais representativos sítios da cultura castreja no Noroeste de Portugal, sita na freguesia de Salvador de Briteiros.

Desambiguação